Nave (arquitetura)

Transporte 
Embarcação
Barco
Nau
Navio
Aeronave
Nave espacial
Nave estelar

Geografia 
Nave (Bréscia) — comuna italiana da Lombardia

Portugal 
Nave (Sabugal) — freguesia
Nave de Haver — freguesia de Almeida
Naves (Almeida) — antiga freguesia

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de transporte